UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2017-18 starter den 29. juni og slutter den 24. august 2017. I alt 156 hold konkurrerer i kvalifikations- og play-off runderne for at finde frem til 22 af de 48 pladser i gruppespillet i UEFA Europa League 2017-18.

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen fandt sted den 19. juni 2017. 13:00 CEST, i UEFA's hovedkvarter i Nyon, Schweiz.

Seedning 
Samlet var der 100 hold med i første kvalifikationsrunde. Før lodtrækningen blev de deltagende hold placeret i ti grupper af fem seedet og fem useedet, afhængigt af deres UEFA klubkoefficient.(Note: Nummeret til hvert hold blev præ-tildelt af UEFA sådan at lodtrækningen kunne køres på en gang for alle grupper.)

Resume 

Første kamp blev spillet den 29. juni, og returkampen den 4 og 6. juli 2017.

|}

Noter

Kampe 

Maccabi Tel Aviv vandt 5–0 samlet.

Inter Baku vandt 5–0 samlet.

Gorica vandt 4–2 samlet.

Shkëndija vandt 7–0 samlet.

Trenčín vandt 8–1 samlet.

Kairat vandt 8–1 samlet.

Rheindorf Altach vandt 2–1 samlet.

Zira vandt 4–1 samlet.

Levski Sofia vandt 3–1 samlet.

Lech Poznań vandt 7–0 samlet.

Beitar Jerusalem vandt 7–3 samlet.

Fola Esch vandt 3–2 samlet.

Ružomberok vandt 3–2 samlet.

Irtysh Pavlodar vandt 3–0 samlet.

Mladost Podgorica vandt 4–0 samlet.

Široki Brijeg vandt 2–0 samlet.

Botev Plovdiv vandt 4–1 samlet.

Slovan Bratislava vandt 9–1 samlet.

Jagiellonia Białystok vandt 5–0 samlet.

Videoton vandt 5–3 samlet.

Røde Stjerne Beograd vandt 6–3 samlet.

Osijek vandt 6–0 samlet.

Rabotnički vandt 7–0 samlet.

Željezničar Sarajevo vandt 3–2 samlet.

AEL Limassol vandt 10–0 samlet.

Valletta vandt 3–0 samlet.

3–3 samlet. Zaria Bălți vandt 6–5 efter straffesparkskonkurrence.

Progrès Niederkorn vandt 2–1 samlet.

AEK Larnaca vandt 6–1 samlet.

Skënderbeu Korçë vandt 6–0 samlet.

Valur vandt 1–0 samlet.

Vaduz vandt 5–1 samlet.

Domžale vandt 5–2 samlet.

Midtjylland vandt 10–2 samlet.

Haugesund vandt 7–0 samlet.

Trakai vandt 3–1 samlet.

VPS vandt 2–0 samlet.

3–3 samlet. Liepāja vandt på udebanemål

Dinamo Minsk vandt 4–1 samlet.

Shamrock Rovers vandt 2–0 samlet.

Odd vandt 5–0 samlet.

HJK vandt 3–1 samlet.

Nõmme Kalju vandt 4–2 samlet.

Ferencváros vandt 3–0 samlet.

IFK Norrköping vandt 6–0 samlet.

Sūduva Marijampolė vandt 2–1 samlet.

KR vandt 2–0 samlet.

Cork City vandt 6–2 samlet.

Lyngby vandt 4–0 samlet.

AIK vandt 5–0 samlet.

Anden kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen blev afholdt den 19. juni 2017. 14:30 CEST (efter lodtrækningen til første kvalifikationsrunde var overstået), i UEFA hovedkvarteret i Nyon, Schweiz.

Seedning 
En total på 66 hold deltog i anden kvalifikationsrunde: 16 hold der startede i denne runde, og de 50 vindere fra første kvalifikationsrunde. Før lodtrækningen blev holdene placeret i seks grupper af fem seedet og fem useedet (gruppe 1-3) og seks seedeet og seks useedet (grupper 4-6), afhængigt af deres UEFA klubkoefficient.(Note: Nummeret til hvert hold blev præ-tildelt af UEFA sådan at lodtrækningen kunne køres på en gang for alle grupper.)

Noter

Resume 

Første kamp blev spillet den 12 og 13. juli, returkampen blev spillet den 20. juli 2017.

|}

Noter

Kampe 

Botev Plovdiv vandt 5–1 samlet.

Apollon Limassol vandt 5–1 samlet.

Dinamo Minsk vandt 4–1 samlet.

Lyngby vandt 3–1 samlet.

Mladá Boleslav vandt 5–2 samlet.

AIK vandt 2–0 samlet.

AEK Larnaca vandt 2–0 samlet.

Skënderbeu Korçë vandt 3–1 samlet.

Panionios vandt 5–2 samlet.

Astra Giurgiu vandt 3–1 samlet.

Lech Poznań vandt 4–3 samlet.

Brøndby vandt 3–2 samlet.

3–3 samlet. Trakai vandt 5–3 efter straffesparkskonkurrence.

Hajduk Split vandt 3–1 samlet.

Videoton vandt 4–1 samlet.

Maccabi Tel Aviv vandt 5–1 samlet.

Utrecht vandt 3–1 samlet.

Ružomberok vandt 2–1 samlet.

Sūduva Marijampolė vandt 2–1 samlet.

Gabala vandt 3–1 samlet.

AEL Limassol vandt 3–1 samlet.

Rheindorf Altach vandt 4–1 samlet.

Östersund vandt 3–1 samlet.

Fola Esch vandt 4–2 samlet.

Odd vandt 2–0 samlet.

Domžale vandt 5–3 samlet.

Røde Stjerne Beograd vandt 3–1 samlet.

Aberdeen vandt 3–1 samlet.

Midtjylland vandt 7–3 samlet.

Sturm Graz vandt 3–1 samlet.

Shkëndija vandt 4–2 samlet.

Bnei Yehuda vandt 3–1 samlet.

Osijek vandt 3–2 samlet.

Tredje kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen fandt sted den 14. juli 2017, 13:00 CEST, i UEFA's hovedkvart i Nyon, Schweiz.

Seedning 

Noter

Resume 

Første kamp blev spillet den 27. juli, og returkampen den 2. og 3. august 2017.

|}

Noter

Kampe 

Osijek vandt 2–0 samlet.

Shkëndija vandt 4–2 samlet.

Krasnodar vandt 5–2 samlet.

Fenerbahçe vandt 3–2 samlet.

Panathinaikos vandt 3–1 samlet.

3–3 samlet. Skënderbeu Korçë vandt 4–2 efter straffesparkskonkurrence.

Austria Wien vandt 2–1 samlet.

Dinamo Zagreb vandt 2–1 samlet.

Athletic Bilbao vandt 4–1 samlet.

PAOK vandt 3–1 samlet.

4–4 samlet. Midtjylland vandt på udebanemål.

Östersund vandt 3–1 samlet.

2–2 samlet. Videoton vandt på udebanemål.

Maccabi Tel Aviv vandt 2–0 samlet.

2–2 samlet. Utrecht vandt på udebanemål.

Milan vandt 3–0 samlet.

Hajduk Split vandt 2–0 samlet.

Rheindorf Altach vandt 4–2 samlet.

FC Oleksandriya vandt 1–0 samlet.

Everton vandt 2–0 samlet.

Apollon Limassol vandt 3–2 samlet.

Røde Stjerne Beograd vandt 3–0 samlet.

Marítimo vandt 2–0 samlet.

Zenit Saint Petersburg vandt 2–1 samlet.

Marseille vandt 4–2 samlet.

Domžale vandt 2–1 samlet.

AEK Larnaca vandt 3–1 samlet.

Braga vandt 3–2 samlet.

Sūduva Marijampolė vandt 4–1 samlet.

Playoff runde 
Lodtrækningen blev foretaget den 4. august 2017, kl 13:00 CEST, i UEFA's hovedkvart i Nyon, Schweiz.

Seedning 

Noter

Resume 

Første kamp blev spillet den 16 og 17. august, og returkampen den 24. august 2017.

|}

Noter

Kampe 

Milan vandt 7–0 samlet.

2–2 samlet. Austria Wien vandt på udebanemål.4–4 samlet. Røde Stjerne Beograd vandt på udebanemål.AEK Athen vandt 3–0 samlet.Dynamo Kyiv vandt 3–1 samlet.Athletic Bilbao vandt 4–2 samlet.Apollon Limassol vandt 4–3 samlet.Braga vandt 5–3 samlet.Everton vandt 3–1 samlet.Red Bull Salzburg vandt 7–1 samlet.Vardar vandt 4–1 samlet.Rosenborg vandt 4–2 samlet.Maccabi Tel Aviv vandt 3–2 samlet.BATE Borisov vandt 3–2 samlet.1–1 samlet. Skënderbeu Korçë vandt på udebanemål.Ludogorets Razgrad vandt 2–0 samlet.Marseille vandt 4–1 samlet.Partizan vandt 4–0 samlet.Zenit Saint Petersburg vandt 2–1 samlet.1–1 samlet. Sheriff Tiraspol vandt på udebanemål.Viktoria Plzeň vandt 3–1 samlet.3–3 samlet. Östersund vandt på udebanemål.''

Referencer 

Kvalifikationsfase og playoffrunde 2017-18